Лас Харас има више значења:

 Лас Харас (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Харас (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Харас (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Харас (Камарго, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Харас (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Харас (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Харас (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Харас (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Харас (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Харас (Коатепек Аринас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Харас, Калпулалпан Сегунда Манзана (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Харас (Ангангео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Харас, Ла Хара (Хикилпан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Харас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Харас (Сан Лорензо Албарадас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Харас (Камарго, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Харас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику